La competició de dobles masculins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Pequín de 2008. La competició es realitzà al Centre Olímpic de Tennis entre els dies 10 i 16 d'agost de 2008 sobre pista dura.

Hi participaren 32 parelles de 24 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Bob Bryan / Mike Bryan 
  Novak Đoković / Nenad Zimonjić 
  Jonathan Erlich / Andy Ram 
  Roger Federer / Stanislas Wawrinka 

  Nicolás Almagro / David Ferrer 
  Rafael Nadal / Tommy Robredo 
  Mahesh Bhupathi / Leander Paes 
  Ígor Andréiev / Nikolai Davidenko

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre de dobles masculins a Pequín 2008  a ITF 
 Quadre de dobles masculins a Pequín 2008  a sports-reference 
 Quadre  

Masculi Dobles